Novozymes
 .nz
 kod linii IATA dla Air New Zealand